Candy Mountain steht für:

 Candy Mountain (Film), Film aus 1987, Regie: Robert Frank

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Candy Mountain (Kalifornien)	
 Candy Mountain (Oklahoma)	
 Candy Mountain (Washington)